Mit der Bezeichnung Colli Etruschi Viterbesi DOC oder Tuscia DOC werden italienische Weiß-, Rosé- und Rotweine (entweder trocken oder lieblich sowie als Frizzante) in der Provinz Viterbo (Region Latium) ausgebaut. Die Weine besitzen seit 1996 eine „kontrollierte Herkunftsbezeichnung“ (Denominazione di origine controllata – DOC), die zuletzt am 7. März 2014 aktualisiert wurde.

Anbau 
Produziert werden die Weine in folgenden Gemeinden:

Viterbo (namensgebend), Vitorchiano, Bomarzo, Graffignano, Celleno, Civitella d’Agliano, Bagnoregio, Castiglione in Teverina, Lubriano, Vetralla, Blera, Villa San Giovanni in Tuscia, Barbarano Romano, Vejano, Oriolo Romano, Monte Romano, Tuscania, Arlena di Castro, Tessennano, Canino, Cellere, Piansano, Ischia di Castro, Farnese, Valentano, Latera, Onano, Proceno, Acquapendente, Grotte di Castro, Gradoli, Capodimonte, Marta, Montefiascone, Bolsena, San Lorenzo Nuovo, Orte und Bassano in Teverina.

Erzeugung 
Es wird eine Vielzahl verschiedener Weintypen erzeugt:
 Colli Etruschi Viterbesi Bianco oder Tuscia Bianco (trocken oder lieblich oder als Frizzante): muss zu 40–80 % aus den Rebsorten Trebbiano Toscano (lokal auch „Procanico“ genannt) und höchstens 30 % Malvasia Toscana oder Malvasia del Lazio bestehen. Höchstens 30 % andere weiße Rebsorten, die für den Anbau in der Region Latium zugelassen sind, dürfen (einzeln oder gemeinsam) zugesetzt werden.
 Colli Etruschi Viterbesi Rosso  oder Tuscia Rosso (trocken oder lieblich, als Novello oder Frizzante): muss zu 20–45 % aus den Rebsorten Montepulciano und 50–65 % Sangiovese bestehen. Höchstens 30 % andere rote Rebsorten, die für den Anbau in der Region Latium zugelassen sind, dürfen zugesetzt werden.
 Colli Etruschi Viterbesi Rosato  oder Tuscia Rosato (trocken oder lieblich oder als Frizzante): entspricht in der möglichen Rebsorten-Zusammensetzung dem Rosso.
 Weiterhin werden fast sortenreine Weine erzeugt, bei denen die genannte Rebsorte zu mindestens 85 % enthalten sein muss. Höchstens 15 % andere analoge Rebsorten, die für den Anbau in der Region Latium zugelassen sind, dürfen zugesetzt werden (bei den Rotweinen mit Ausnahme der Rebsorte Ciliegiolo):
  Colli Etruschi Viterbesi Procanico  oder Tuscia Procanico (Trebbiano Toscano), auch als Frizzante
  Colli Etruschi Viterbesi Grechetto  oder Tuscia Grechetto, auch als Frizzante
  Colli Etruschi Viterbesi Rossetto  oder Tuscia Rossetto (Trebbiano Giallo), auch als Frizzante
  Colli Etruschi Viterbesi Moscatello  oder Tuscia Moscatello (Moscato Bianco), auch als Frizzante
  Colli Etruschi Viterbesi Sangiovese  oder Tuscia Sangiovese (trocken oder lieblich), auch als Rosé oder Frizzante
  Colli Etruschi Viterbesi Greghetto  oder Tuscia Greghetto (Grechetto Rosso)
  Colli Etruschi Viterbesi Violone  oder Tuscia Violone (Montepulciano – lokal auch „Violone“ genannt)
  Colli Etruschi Viterbesi Canaiolo  oder Tuscia Canaiolo
  Colli Etruschi Viterbesi Merlot  oder Tuscia Merlot

Beschreibung 
Laut Denomination (Auszug):

Colli Etruschi Viterbesi Bianco oder Tuscia Bianco 
(auch als Frizzante)
 Farbe: strohgelb mehr oder weniger intensiv
 Geruch: charakteristisch zart
 Geschmack: trocken oder lieblich, harmonisch, charakteristisch
 Alkoholgehalt: mindestens 10,0 Vol.-%
 Säuregehalt: mind. 4,5 g/l
 Trockenextrakt: mind. 14,0 g/l

Colli Etruschi Viterbesi Rosato oder Tuscia Rosato 
(auch als Frizzante)
 Farbe: mehr oder weniger intensiv rosa, bisweilen mit violetten Reflexen
 Geruch: intensiv, zart, angenehm
 Geschmack:  trocken oder lieblich, harmonisch, ausgeglichen, bisweilen frisch und lebhaft
 Alkoholgehalt: mindestens 10,0 Vol.-%
 Säuregehalt: mind. 4,5 g/l
 Trockenextrakt: mind. 15,0 g/l

Colli Etruschi Viterbesi Rosso oder Tuscia Rosso 
(auch als Frizzante)
 Farbe: mehr oder weniger intensiv rubinrot
 Geruch: charakteristisch, zart, mehr oder weniger fruchtig
 Geschmack: trocken oder lieblich, voll, harmonisch
 Alkoholgehalt: mindestens 10,0 Vol.-%
 Säuregehalt: mind. 4,5 g/l
 Trockenextrakt: mind. 18,0 g/l

Literatur

Weblinks 
 Karte der Anbaugebiete und Liste aller DOCG- und DOC-Weine in Latium auf federdoc.com (italienisch) abgerufen am 10. Februar 2017.

Einzelnachweise 

Weißwein (Latium)
Rotwein (Latium)
Roséwein (Latium)
Weißwein
Rotwein
Roséwein
Provinz Viterbo